Kraker ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Kraker (1909–1988), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Josef Kraker (1875–1949), Gottscheer Priester
 Margit Kraker (geboren 1960), österreichische Juristin, Präsidentin des österreichischen Rechnungshofes
 Paul Kraker (* 1968), österreichischer Radio- und Fernsehmoderator und Sprecher